Schwyz – miasto w Szwajcarii
 Schwyz – kanton w Szwajcarii
 Schwyz – stacja kolejowa w Schwyz